Candid camera – registrazione video effettuata con una macchina da presa nascosta
 Candid Records – etichetta discografica statunitense
 Ilyushin Il-76 – aereo di costruzione sovietica noto anche col nome in codice NATO Candid
 Pieter de Witte, detto Peter Candid (Pietro il Candido) – pittore fiammingo

Altri progetti